Guillem I d'Anglaterra (1066 - 1087), i Duc de Normandia (1035 - 1087)
 Guillem I de Besalú dit “el Gras” (? - 1052), comte de Besalú (1020 - 1052) i comte de Ripoll (1003 - 1020)
 Guillem I de Carcassona (? - 1034), comte de Carcassona (1012 - 1034)
 Guillem I de Castellvell, senyor de Castellví de Rosanes, Voltrera, Mata, Llavaneres i la Guàrdia de Montserrat (1011 - 1041)
 Guillem I de Cerdanya (~1068 - 1095), comte de Berga (1068 - 1094) i comte de Cerdanya i de Conflent (1068 - 1095)
 Guillem I de Dampierre (~1130 - 1161), senyor de Dampierre, Saint-Dizier i Moëslains
 Guillem I de Nevers (~1029- 1098/1100), comte de Nevers, Auxerre i Tonnere (1046-1100) 
 Guillem I d'Orange-Nassau (1533 - 1584), príncep d'Orange
 Guillem I d'Osona (1028 - ? ), comte d'Osona (1035 - 1054)
 Guillem I de Pallars (? - ), comte de Pallars (947-950)
 Guillem I dels Països Baixos (La Haia, 1772 - Berlín, 1843), rei del Regne Unit dels Països Baixos i després del Regne dels Països Baixos
 Guillem I de Provença comte de Provença i d'Arles (968 - 993)
 Guillem I de Prússia (Berlín, 1797 - 1888), rei de Prússia
 Guillem I de Sicília o Guillem I el Dolent (1131-1166), rei de Sicília
 Guillem I Tocco (? - abans de 1330), comte de Cefalònia
 Guillem I de Tolosa (~742 - 812), comte de Tolosa
 Guillem I de Württemberg (Lüben 1781 - Castell de Rosenstein, 1864), Rei de Württemberg
 Guillem I de Hessen-Kassel
 Guillem I de Wittelsbach (Frankfurt, 1330 - 1389, Le Quesnoy), duc de Baviera, de la Baixa Baviera i de Baviera-Straubing